Stadiony:

 Waldstadion – stadion Eintrachtu Frankfurt
 Waldstadion – SV Pasching